Крістофер Ішервуд (, 26 серпня 1904, Wyberslegh Hall, High Lane, Чешир, північний захід Англії — 4 січня 1986, Санта-Моніка, Каліфорнія, США) — англійський письменник.

Автор «Берлінських історій» (), за якими пізніше було знято фільм «Кабаре».

Ранній період життя 
У школі в селі Рептон, Ішервуд зустрів Едварда Апварда, з яким товаришував усе життя. У співавторстві з ним він написав екстравагантні оповідання ''Мортмері'', одне з яких було опубліковане ще за життя письменника, ще декілька появились після смерті письменника, а решту він згрупував у ''Леви та Тіні''. Він навмисно завалив свої екзамени Тріпос та покинув Корпус Крісті Коледж, що в Кембриджі без вченого ступеня у 1925 році.

Твори 
 All the Conspirators (1928; new edition 1957 with new foreword)
 The Memorial (1932)
 Mr. Norris Changes Trains (1935; U.S. edition titled The Last of Mr. Norris)
 The Dog Beneath the Skin (1935, with W. H. Auden)
 The Ascent of F6 (1937, with W.H. Auden)
 Sally Bowles (1937; later included in Goodbye to Berlin)
 On the Frontier (1938, with W.H. Auden)
 Lions and Shadows (1938, autobiography)
 Goodbye to Berlin (1939)
 Journey to a War (1939, with W.H. Auden)
 Prater Violet (1945)
 The Berlin Stories (1945; contains Mr. Norris Changes Trains and Goodbye to Berlin; reissued as The Berlin of Sally Bowles, 1975)
 The Condor and the Cows (1949, South-American travel diary)
 What Vedanta Means to Me (1951, pamphlet)
 The World in the Evening (1954)
 Down There on a Visit (1962)
 An Approach to Vedanta (1963)
 A Single Man (1964)
 Ramakrishna and His Disciples (1965)
 Exhumations (1966; journalism and stories)
 A Meeting by the River (1967)
 Essentials of Vedanta (1969)
 Kathleen and Frank (1971, about Isherwood's parents)
 Frankenstein: The True Story (1973, with Don Bachardy; based on their 1973 filmscript)
 Christopher and His Kind (1976, autobiography)
 My Guru and His Disciple (1980)
 October (1980, with Don Bachardy)
 The Mortmere Stories (with Edward Upward) (1994)
 Where Joy Resides: An Isherwood Reader (1989; Don Bachardy and James P. White, eds.)
 Diaries: 1939—1960, Katherine Bucknell, ed. (1996)
 Jacob's Hands: A Fable (1997) originally co-written with Aldous Huxley
 A Meeting by the River (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999)
 Down There on a Visit (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press], 1999)
 The Memorial (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999)
 The World in the Evening (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999)
 Lost Years: A Memoir 1945—1951, Katherine Bucknell, ed. (2000)
 Lions and Shadows (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000)
 Christopher and His Kind (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001)
 My Guru and His Disciple (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001)
 Prater Violet (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001)
 A Single Man (New edition, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001)
 The Condor and the Cows (New edition with foreword by Jeffrey Meyers, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003)
 Where Joy Resides (New edition with introduction by Gore Vidal, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003)
 Kathleen and Christopher, Lisa Colletta, ed. (Letters to his mother, Minneapolis: University of Minnesota Press], 2005)
 Isherwood on Writing University of Minnesota Press, 2007)

Переклади 

 Charles Baudelaire, Intimate Journals (1930; revised edition 1947)
 The Song of God: Bhagavad-Gita (with Swami Prabhavananda, 1944)
 Shankara's Crest-Jewel of Discrimination (with Swami Prabhavananda, 1947)
 How to Know God: The Yoga Aphorisms of Patanjali (with Swami Prabhavananda, 1953)

Книжки про Крістофера Ішервуда 
 Christopher Isherwood, The Lost Years 1945—1951
 J. J. Berg & C. Freeman, eds., Conversations with Christopher Isherwood (2001)
 Brian Finney, Christopher Isherwood: A Critical Biography (1979)
 Jonathan Fryer, Isherwood: A Biography (1977; rev. edn., Eye of the Camera, 1993)
 James J. Berg and Chris Freeman, eds., The Isherwood century: essays on the life and work of Christopher Isherwood (2000)
 Norman Page, Auden and Isherwood: The Berlin Years (2000)
 Peter Parker, Isherwood: A Life (2004)
 Lee Prosser, Isherwood, Bowles, Vedanta, Wicca, and Me (2001) ISBN 0-595-20284-5
 Lee Prosser, Night Tigers (2002) ISBN 0-595-21739-7

Примітки

Посилання 
 
 Isherwood Exhibit at the Huntington
 The Paris Review Interview 
 LitWeb.net: Christopher Isherwood Biography
 Christopher Isherwood Foundation 
 Christopher Isherwood Collection  at the Harry Ransom Center at the University of Texas at Austin
 Where Joy Resides  An Isherwood Reader

Англійські прозаїки
ЛГБТ-письменники
Активісти ЛГБТ-руху у США
Померли від раку простати
Випускники Коледжу Тіла Христового (Кембридж)
Британські емігранти до США